Die Amstel League 2017/18 war die 53. Auflage der Fußballmeisterschaft in Burundi. Den Titel gewann erstmals der Verein Le Messager FC de Ngozi. Es war erst das zweite Mal, dass ein Verein außerhalb der größten Stadt Bujumbura den Meistertitel erringen konnte. Absteigen mussten die Vereine AS Inter Star, Les Jeunes Athlétiques und Delta Star. Ersetzt wurden die Vereine durch die Aufsteiger Rukinzo FC, Kayanza United und Bumamuru Standard FC.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

2017 18
Fußballsaison 2017/18